Elitserien i innebandy för herrar 2004/2005 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar säsongen 2004/2005. De åtta bästa lagen gick vidare till SM-slutspelet. Warbergs IC 85 vann SM medan AIK, som var Warbergs motståndare i SM-finalen, vann grundserien. Lag 11, Södertälje IBK, gick till kvalserien medan lag 12, Haninge IBK, flyttades ner.

Poängsystemet var sådant att man fick tre poäng för vinst. Blev det oavgjort vid full ordinarie tid fick båda lagen en poäng och matchen gick till sudden death. Om matchen avgjordes i sudden death fick det vinnande laget ytterligare en poäng, det vill säga totalt två poäng. Förlorade man fick man noll poäng.

Tabell

Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, VÖ = Vinster på övertid, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinaler

AIK - Järfälla

AIK vidare till semifinal efter 3-0 i matcher.

Warberg - Pixbo

Warbergs IC 85 vidare till semifinal efter 3-0 i matcher.

Jönköping - Storvreta

Storvreta IBK vidare till semifinal efter 1-3 i matcher.

Dalen - Balrog

IBK Dalen vidare till semifinal efter 3-1 i matcher.

Semifinaler

AIK - Storvreta

AIK vidare till SM-final efter 3-1 i matcher.

Warberg - Dalen

Warbergs IC 85 vidare till SM-final efter 3-1 i matcher.

SM-final
SM-finalen spelades i Globen i Stockholm den 16 april 2005. Det var första gången innebandyfinalen spelades i Globen, året innan spelades den i Hovet. De två finallagen var grundserievinnaren AIK som hade slagit ut Storvreta IBK och Järfälla IBK, och Warbergs IC 85 som hade slagit IBK Dalen och Pixbo Wallenstam IBK. Finalen spelades inför 14 656 åskådare, vilket var världens högsta publiksiffra för klubblagsinnebandy. Warberg vann finalen med 2-3, efter att AIK lett matchen efter första perioden med 2-0. I andra perioden så vände dock Warberg till 2-3 och efter en mållös tredje period så var matchen över och Warberg svenska mästare i innebandy.

Kvalspel
Södertälje IBK fick spela kvalspel på grund av sin 11:e plats i Elitserien. Man fick dock förnyat kontrakt och fick spela i Elitserien i innebandy för herrar 2005/2006 tillsammans med Caperio Råsunda IS som också avancerade från kvalspelet.

Sport i Sverige 2004
Sport i Sverige 2005
2004/2005
Innebandysäsongen 2004/2005